Miejscowości w USA:
 Laketown – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Rich
 Laketown – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk

Gminy w USA:
 Laketown (ang. Laketown Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Allegan
 Laketown (ang. Laketown Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Carver
 Laketown (ang. Laketown Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk